Makó beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Makó
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Makó
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Makó

Siehe auch:

Mako